Кордоба или Кордова може да се отнася за:

 Градове
 Кордоба (Испания), Испания;
 Кордоба (Аржентина), Аржентина;

 Административно териториални единици
 Кордоба (провинция), Испания;
 Кордоба (провинция на Аржентина), Аржентина;
 Кордоба (департамент), Колумбия;

 Хора
 Артуро де Кордова (1907-1973), мексикански актьор

 Други
 Кордоба (парична единица), в Никарагуа;
 Кордоба (отбор), испански футболен отбор.